Le sigle IRAS pour Infrared Astronomical Satellite désigne :
 un satellite astronomique, le télescope spatial IRAS ;
 le catalogue des objets astronomiques qu'il a détectés ;
 l'astéroïde de la ceinture principale (3728) IRAS ;
 la comète périodique 126P/IRAS.

Le nom Iras désigne :
 Un artiste musical, Iras.